Lexgraben ist der Name folgender Gewässer: 

in Österreich:
 Lexgraben (Kainach), linker Zufluss der Kainach im Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Lexgraben (Pyhrnbach), rechter Zufluss des Pyhrnbachs im Bezirk Liezen, Steiermark